Prvu odbojkašku ligu, najviši rang odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene za sezonu 2003./04. je treći put zaredom osvojila ekipa Mladost Lipovac iz Zagreba.

Ljestvica i rezultati

Ljestvica

Doigravanje

Unutarnje poveznice 
 Druga liga 2003./04.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2004/2005, Zagreb, 2005.
  

 

2003-04